Æ:

 Æ, æ — лигатура, состоящая из букв латинского алфавита a и e.
 Ӕ, ӕ — буква кириллицы. Используется в осетинском языке, где является 2-й буквой алфавита.
 Ненапряжённый гласный переднего ряда нижнего подъёма — гласный звук, использующийся в речи на некоторых языках.